

Patronyme 

  ;
 David Sheppard (1929-2005), joueur de cricket et évêque anglais ;
 James Sheppard (1988-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jack Sheppard (1702–1724), criminel anglais ;
 Jeff Sheppard (1974-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
June Sheppard (1928-2016), géographe britannique spécialiste de géographie historique ;
 Mark Andreas Sheppard (1964-), acteur et musicien anglais ;
 Nick Sheppard (1960-), guitariste anglais ;
 Scott S. Sheppard (1977-), astronome américain ;
 Steve Sheppard (1956-), joueur de basket-ball américain ;
 William Morgan Sheppard (1934-2019), acteur anglais ;
 William Henry Sheppard (1865-1927un missionnaire presbytérien qui dénonça les atrocités commises dans l'État indépendant du Congo.

Toponyme 

 Sheppard, le nom d'une ligne du métro de Toronto ;
 Sheppard-Yonge, une station de métro de Toronto en Ontario.

Musique 
Sheppard peut aussi désigner :
 Sheppard, un groupe australien de musique pop fondé en 2009.

Patronyme anglais